La princesa Alejandra de Luxemburgo (en francés: Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine; 16 de febrero de 1991, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo) es la cuarta y única hija del gran duque Enrique de Luxemburgo y la gran duquesa consorte María Teresa de Luxemburgo. Tiene el tratamiento de Su Alteza Real.

Biografía

Nacimiento 
Alejandra nació el 16 de febrero de 1991 en el Hospital Maternal Gran Duquesa Carlota en Luxemburgo siendo la cuarta hija, primera y única mujer, de los cinco hijos que han tenido los grandes duques.

Bautizo 
Fue bautizada unos meses después de su nacimiento. Su padrino es el príncipe Miguel de Ligne y su madrina la archiduquesa María Ana de Austria.

Hermanos 
 Príncipe heredero Guillermo, nacido el 11 de noviembre de 1981.
 Príncipe Félix, nacido el 3 de junio de 1984.
 Príncipe Luis, nacido el 3 de agosto de 1986.
 Príncipe Sebastián, nacido el 16 de abril de 1992.

Estudios 
Alejandra estudió el ciclo de educación primaria en la escuela de Angelsberg. Los estudios secundarios los realizó en el liceo Vauban de Luxemburgo, donde terminó con mención el Bachillerato de Letras en 2009.

La princesa estudió Psicología y Ciencias Sociales fuera de su país y posteriormente Filosofía. En la actualidad continúa estudiando en el extranjero.

La princesa Alejandra habla correctamente luxemburgués, alemán, francés, inglés, español e italiano.

Aficiones 
Practica gimnasia rítmica, baile, tenis, esquí alpino, esquí acuático y atletismo.

Princesa de Luxemburgo 
Desde el día 25 de junio de 2012, día nacional de Luxemburgo, se ha modificado la reglamentación interna de la Casa de Luxemburgo-Nassau, estableciendo que el descendiente de mayor edad del Jefe del Estado ocupará el puesto de Heredero, independientemente de su sexo. De este modo, la princesa Alejandra ocupa el sexto lugar en la línea sucesoria, después de sus dos hermanos mayores: el príncipe heredero Guillermo de Luxemburgo y su hijo, el príncipe Carlos de Luxemburgo, el príncipe Félix de Luxemburgo y los hijos de este último, los príncipes Amalia de Nassau y Liam de Nassau.

La princesa participa en actos oficiales como la celebración del Día Nacional de Luxemburgo.

Otros datos 
Alejandra fue la madrina de bautismo de Gabriel, primer hijo de su hermano Luis y de su sobrina Amalia de Nassau (bautizada el 14 de julio de 2014), hija del príncipe Félix de Luxemburgo. También fue una de las dos damas de honor adultas de la novia en el enlace de su hermano Guillermo con la condesa Estefanía de Lannoy.

Matrimonio y descendencia 
El 7 de noviembre de 2022 hizo público su compromiso matrimonial con Nicolas Bagory (n. noviembre de 1988). La boda está previsto que tenga lugar en la primavera de 2023, con una ceremonia civil en la ciudad de Luxemburgo que tendrá lugar el 22 de abril, seguida de la ceremonia religiosa en la iglesia de San Trófimo en Bormes-les-Mimosas, Var, Francia, el 29 de abril.

Títulos y tratamiento
 Desde el 16 de febrero de 1991 - presente: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Luxemburgo, princesa de Nassau, princesa de Borbón-Parma.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (16/02/2009).
  Dama de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (23/06/2009).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Miembro de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón, 27/11/2017).

Ancestros

Notas y referencias

Referencias

Notas 

Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Luxemburgo
Políglotas de Luxemburgo
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Nacidos en Luxemburgo (ciudad)